Мартин-дель-Рио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь 54,81 км². Население — 469 человек (на 2010 год).

С 2015 года муниципалитет возглавляет Франсиско Мартинес Лопес.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Теруэля